Письмо доктору Лоре ( Letter to Dr. Laura) — открытое письмо к популярной американской радиоведущей и психологу Лоре Шлезинджер, опубликованное в Интернете неизвестным автором в 2000 году. Поводом послужило заявление Шлезинджер, что она, как ортодоксальная иудейка, считает гомосексуальные контакты «мерзостью», сославшись при этом на Ветхий Завет ().

В письме заявлялось, что кроме осуждения гомосексуальных контактов в Библии, там же целый ряд действий также объявлены предосудительными, однако в настоящее время считаются допустимыми, и наоборот, разрешённые Библией поступки преследуются уголовным законодательством. Автор таким образом заявил о том, что Библия допускает геноцид (, ), дискриминацию больных и расизм (, ), рабство (, ), национализм и ксенофобию (), дискриминацию женщин (, , ) и отрицает свободу совести (, ).

Письмо получило широкую известность в рамках общественного обсуждения проблемы рассмотрения религиозных аспектов гомосексуальности и однополых браков. Оно стало прототипом для политической карикатуры в 25-м эпизоде сериала «Западное крыло». Семь американских газет перепечатали его, а в канадской газете «Halifax Daily News» колумнистка Джей Канзас опубликовала его под своей подписью, после чего была уволена и этот случай стал поводом для широкой дискуссии в канадском профессиональном сообществе журналистов. В русском сегменте Интернета также циркулировал текст письма, привлёкший внимание российских СМИ, а также известного социолога Игоря Кона.

После избрания на второй срок президентства Джорджа Буша, известного своими гомонегативистскими взглядами, в Интернете получило распространение аналогичное письмо, начинающееся словами «Уважаемый президент Буш».

См. также 
 Библия и гомосексуальность
 Иудаизм и гомосексуальность
 Христианство и гомосексуальность

Примечания 

Открытые письма США
Критика авраамических религий
Религия и гомосексуальность
Сексуальная ориентация и общество
Антигомосексуальное движение
2000 год в США